La Croix d'Or peut faire référence à 

 La Croix d'Or, une ancienne association française de lutte contre l'alcoolisme devenue Alcool Assistance
 le nom de plusieurs anciennes auberges en France dont : 
 Hostellerie de la Croix d'Or à Provins
Hôtel de la Croix d'Or à Montbéliard
 Logis de la Croix-d'Or à Montpellier
 Hôtel de la Croix d'Or, un hôtel particulier à Troyes
 Discours de la Croix d'or, un discours politique prononcé par William Jennings Bryan lors de la convention présidentielle démocrate le 9 juillet 1896 à Chicago.
 Croix d'or, grade ou classe de plusieurs décorations dont : 
 Grèce : l'Ordre de Georges Ier,  l'Ordre du Sauveur, l'Ordre de l'Honneur ou l'Ordre du Phénix,
 Italie : les médaille du Mérite de l'Armée, médaille du Mérite de la Marine, médaille du Mérite de l'Armée de l'air, médaille Mérite de la Police et médaille du Mérite des douanes ( et plus haut grade)
 Pologne : l'Ordre militaire de Virtuti Militari ( classe de l'ordre sur 5)
 Grand croix d'or, grade ou classe de plusieurs décorations dont :
Autriche : Ordre du Mérite ( et avant-dernière classe)